Ez a szócikk a Terápia epizódjainak listája.

Első évad (2012)

Második évad (2014)

Televíziós sorozatok epizódlistái